Блэ́йк Макдо́нальд (; ) — канадский кёрлингист.

Играл на позиции третьего, ранее на позиции четвёртого (но не в качестве скипа) и второго.

. Чемпион Канады ().

Судя по отсутствию упоминаний после 2014 о его участии в турнирах Мирового тура по кёрлингу, видимо, закончил карьеру профессионального кёрлингиста в 2014.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат. Жена — Лоуни Макдональд (), тоже известная кёрлингистка; в частности, в 2002—2005 играла на второй позиции в команде Хезер Недохин, а в 2010—2014 на позиции третьего в команде Рене Зонненберг.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу